Вильгельм Орбах (, 1 мая 1894, Оффенбах-ам-Майн — 1944, Освенцим) — немецкий шахматист еврейского происхождения, мастер. Чемпион Франкфурта-на-Майне, участник конгрессов Германского шахматного союза и нескольких сильных международных турниров.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Родившиеся в Оффенбах-ам-Майне
Умершие в концлагере Освенцим
Персоналии по алфавиту
Спортсмены по алфавиту
Шахматисты по алфавиту
Шахматисты Германии
Шахматисты XX века
Жертвы Холокоста